La Cueva kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Cueva, Puebla, ort, Tlacuilotepec, 
 La Cueva, Guanajuato, ort, 
 La Cueva, Jalisco, ort, 
 La Cueva, Mexquitic de Carmona, ort, 
 La Cueva, Xilitla, ort, 
 La Cueva, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar